Косу́хин:

Населённый пункт 
 Косухин — село в Корочанском районе Белгородской области.

Персоналии 
 Косухин, Анатолий Николаевич  (1925—1988) — советский подпольщик, возглавлял в 1943—1944 годах молодёжную Симферопольскую подпольную организацию.
 Косухин, Игорь Яковлевич (1933—1994) — советский актёр театра и кино.
 Косухин, Михаил Алексеевич (1858—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.